Der Police FC (= Police Football Club) steht für:

 Police FC (Gambia)
 Royal Montserrat Police Force (Montserrat)
 Police FC (Ruanda)
 Police FC (Trinidad und Tobago)
 Police FC (Uganda)
 Police FC (Südkorea)